Салин:

 Салин — река в северной части штата Канзас, США.
 Салин, Клаус — финский танцовщик, солист Финского национального балета, балетмейстер.
 Салин, Мона — шведский политик, лидер Социал-демократической партии Швеции.
 Салин, Сасу — финский профессиональный баскетболист, играющий на позициях разыгрывающего и атакующего защитника.